Division One South is een van de twee tweede divisies van de Isthmian League op het achtste niveau van de Engelse voetbalpiramide. Vanwege een sponsorovereenkomst draagt de divisie al jaren de naam Ryman League Division One South.

De divisie bestaat sinds het seizoen 2002/03, toen de First Division werd opgesplitst in een noordelijke en een zuidelijke variant: Division One North en Division One South. Echter, in de seizoenen 2004/05 en 2005/06 was er maar één Division One.

De kampioen van de divisie promoveert naar de hoogste afdeling van de Isthmian League, namelijk de Premier Division. Ook de winnaar van de play-offs, die worden gespeeld door de nummers twee tot en met vijf, promoveert. De clubs die de onderste drie plaatsen bezetten degraderen naar een competitie op het negende niveau.

Overzicht van clubs in het seizoen 2017/18

Vorige kampioenen
2002/03: Carshalton Athletic
2003/04: Lewes

In de seizoenen 2004/05 en 2005/06 was er slechts één Division One.

2004/05: AFC Wimbledon
2005/06: Ramsgate

In het seizoen 2006/07 werd Division One weer opgesplitst in Division One North en Division One South.

2006/07: Maidstone United
2007/08: Dover Athletic
2008/09: Kingstonian
2009/10: Croydon Athletic
2010/11: Metropolitan Police
2011/12: Whitehawk
2012/13: Dulwich Hamlet
2013/14: Peacehaven & Telscombe
2014/15: Burgess Hill Town
2015/16: Folkestone Invicta

Externe links
Officiële website

Engelse voetbalcompetitie